MK je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:

 dvočrkovna koda Makedonije
 Mladinska knjiga, slovenska knjižna založba
 Evangelij po Marku
 mojstrski kandidat, šahovski naziv
 malokalibrska puška, vrsta puške
 angleška vojaška kratica za model.

Kratice